Greppi ist der Familienname folgender Personen:

 Milena Greppi (1929–2016), italienische Leichtathletin